Dalou bezeichnet:

 Dalou, französische Gemeinde im Département Ariège
 das chinesische Gebirge Dalou Shan

Dalou ist der Nachname folgender Personen:

 Jules Dalou (1838–1902), französischer Bildhauer des Naturalismus